Trad Montana es un rapero de Tetuán, Madrid, España, de origen estadounidense. Perteneció al colectivo Uglyworkz, en el que también estaban artistas como Mitsuruggy, Sholo Truth, o Latex Diamond. Junto con su grupo Madrid Pimps, fue pionero en hacer mixtapes en España con un sonido dirty south, característico del sur de Estados Unidos. También han sido los pioneros en grabar una mixtape en chopped and screwed.

Con su grupo, Madrid Pimps, han sido los únicos artistas europeos en participar en el Screwfest de Houston, festival creado en memoria de DJ Screw.

En 2013 publica su álbum "Jefes" en la discográfica Avispa Music. En este trabajo colaboran algunos de los artistas más reconocidos del panorama nacional en el Rap español como SFDK, Dakaneh, Gordo Master o Carmona.

En 2013 se incorpora al sello musical BoltMusic.

Curiosidades 

 Se inició en el hip hop a través del grafiti. 
 Además de hip hop, Trad escucha power metal (grupos como Helloween, Iron Maiden, Blind Guardian, Rage, Ed Guy, Avantasia, Avalanch, Saratoga, WarCry), heavy metal americano de los 80 (Manowar, Warrant, Motley Crüe, Cinderella), rock y música latina, como salsa o reguetón. 
 Es conocido por participar en numerosos proyectos y hacer muchas colaboraciones con otros artistas de la escena del rap. 
 
 Su estilo personal y sus ganas de innovar constantemente han hecho que Trad coseche tanto duras críticas como numerosos halagos.
 Reside en el barrio Tetuán de Madrid, sobre el que ha hecho una canción.
 En la portada de la mixtape Terrorismo 2 Mitsuruggy y Trad Montana aparecen caracterizados como luchadores de lucha libre mexicana.

Discografía 
 Trad Montana & DJ Jooz & Mr. Ca$hanova -Jefes 2 (2022) Bolt Music
 Trad Montana & Señor Ortega - H. I. M.P. Vol.3 (2021)
 Trad Montana & Mate OH! - BOOOM! (2021)
 Trad Montana & Señor Ortega - H. I. M.P. Vol.2 (2017)
 Trad Montana & Señor Ortega - H. I. M.P. Vol.1 (Slow & Chopped by: Jimmy Znuka The Pitch Murdah) (2016)
 Trad Montana & Señor Ortega - H. I. M.P. Vol.1 (2015)
 Soy Leyenda (2014) Bolt Music
 Mixtape Madriz Suzio Vol.3 (2014)
 Trad Montana & DJ Jooz - Jefes (2013) Avispa Music
 Trad Montana & DJ Jooz - Jefes: El preálbum (2012) BoaMusic
 Trad Montana & DJ Jooz - Jefes: El preálbum (Slow & Chopped by: Jimmy Znuka The Pitch Murdah) (2012) BoaMusic
 Trad Montana & Ochoa - Amor Por Esto (2011)
 Trad Montana & Lil Ghalin - Movimientos (2010) Uglyworkz Entertainment
 El verano se acerca (2010) Uglyworkz Entertainment
 Colabos & Bootlegs (2009)
 Love'N' Hustiln (2008) Uglyworkz Entertainment 
 Mixtape Madriz Suzio Vol .2 (2008)
 4 Real Carnales "La mixtape" (2007)
 Mixtape Madriz Suzio Vol .1 (2006)

Con Mitsuruggy 
 "Terrorismo" (2007)
 "Terrorismo 2" (2009)

Con Madrid Pimps 
 MP4Life (2016)
 The Originators (2010) Uglyworkz Entertainment
 Remember mp? (2009) 
 Dj Fonk & El Brujo presentan : MMO con Madrid Pimps (Slow & Chopped by: Bill Huges) (2005)
 Dj Fonk & El Brujo presentan : MMO con Madrid Pimps (2005)
 Vol. 3 Pillar y Perder (2004)
 Vol. 2 Pimpologia (2003)
 Vol. 1 (2002)

Colaboraciones 
 Látex Diamond "El dolor (con Queen Montana y Wyz Montecristo)" (Cuenta y suma, 2007)
 Charline Bandana ""Ou MadriZ conection"" (Chocolate Mixtape Internacional, 2014)

Véase también 
 Gangsta rap
 Chopped and screwed
 Dirty south
 Hip hop español
 Uglyworkz

Referencias

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20180808083322/http://tradmontana.com/ 
 http://www.twitter.com/tradmontana

Raperos de Estados Unidos
Raperos de la Comunidad de Madrid